Einwurf steht für:

 eine Öffnung, in die etwas hineingeworfen werden kann, zum Beispiel die Einwurföffnung an einem Briefkasten,
 die Tätigkeit, einen Gegenstand durch eine Öffnung bzw. in ein bestimmtes Ziel zu werfen:
 Münzeinwurf,
 im Ballsport: eine Form, den Ball ins Spiel zurückzubringen: zum Beispiel Einwurf (Fußball)
 Diskussion: einen Einwand oder ungefragten Kommentar eines Dritten

Siehe auch: